Rheinland steht für: 

 Rheinland, am Rhein gelegener Teil Deutschlands
 Rheinlande, veraltete Bezeichnung
 ehemalige preußische Rheinprovinz
 Rheinland Versicherung, Marke

 Rheinland (Missouri), Gebiet in Missouri, USA

Schiffe:
 Rheinland (1912), Frachtschiff-Klasse
 Rheinland (Schiff, 1922)
 Rheinland (Schiff, 1926)
 Rheinland (Schiff, 1936)
 SMS Rheinland, ehemaliges Schiff

Himmelskörper:
 (6070) Rheinland, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Metropolregion Rheinland
 Landschaftsverband Rheinland (Körperschaft)

 Rheinländer (Bevölkerungsgruppe)